Rezerwaty przyrody w Polsce:
 Jamy – rezerwat przyrody w województwie kujawsko-pomorskim
 Jamy – rezerwat przyrody w województwie podkarpackim